Mr. Natural – album Bee Gees
 Mr. Natural – album Stanleya Turrentine’a
 Mr. Natural – komiks Roberta Crumba